Publius Aelius Marcianus ist der Name folgender Personen:

* Publius Aelius Marcianus (Eques), römischer Offizier
 Publius Aelius Marcianus (Präfekt), römischer Offizier